Claudio Azzali (1937) olasz labdarúgóhátvéd
Claudio Azzali (1956) olasz labdarúgóhátvéd